Туктарово-Урдалинское сельское поселение — сельское поселение в Лениногорском районе Татарстана.

Административный центр — село Туктарово-Урдала.

Населённые пункты 
В состав поселения входят 2 населённых пункта: село Туктарово-Урдала и деревня Карагай.

Примечания 

Муниципальные образования Лениногорского района
Сельские поселения Татарстана